

Ameublement 
 Bureau à dos-d'âne ou secrétaire à pente, forme de bureau fermé par un volet qui sert de plan de travail une fois rabattu

Architecture 
 Dos-d'âne (architecture), technique était employée pour la construction des ponts

Signalisation routière 
 Panneau d'annonce de cassis ou dos d'âne en France, panneau indiquant la proximité d’un cassis ou dos d’âne 
 Panneau d'annonce de ralentisseur de type dos-d'âne en France, panneau indiquant la proximité d’un ralentisseur de type dos-d’âne

Toponymie 
 Dos d'Âne, lieu-dit de l'île de La Réunion
 Dos d'Âne (Guadeloupe), sommet de la Guadeloupe
 Rue Dos-d'Âne, rue de Nantes

Voir aussi